Giordania
 Karak – città
Iran
 Karak – villaggio della provincia di Hamadan 
 Karak-e Inkacheh – villaggio della provincia di Teheran
 Karak – villaggio della provincia di Teheran
Libano
 Karak Nuh – villaggio del governatorato della Beqā
Pakistan
 Distretto di Karak – distretto della divisione di Kohat, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa